Уильям ла Зуш (; умер 28 февраля 1337) — английский аристократ, 1-й барон Зуш из Мортимера с 1323 года. По рождению принадлежал к роду Мортимеров, позже принял фамилию своих предков по матери и унаследовал часть их владений. Участвовал в шотландской войне, был в составе оппозиции Эдуарду II, во время Войны Диспенсеров перешёл на сторону короля, но в 1326 году поддержал его свержение. Женился на богатой наследнице Элинор де Клер, победив в распре с Джоном Греем из Ротерфилда.

Биография 
Уильям ла Зуш был сыном Роберта Мортимера и Джойс ла Зуш и при рождении носил фамилию Мортимер. Он принадлежал к младшей ветви знатного англонормандского рода, с XI века владевшего обширными землями в Валлийской марке. Предки Уильяма по матери перебрались в Англию из Бретани в XII веке и тоже обзавелись владениями на острове.

Дата рождения Уильяма неизвестна. В 1287 году он потерял отца, в 1298 году принял участие в шотландском походе и в сражении при Фолкерке, где англичане разгромили Уильяма Уоллеса. К Уильяму перешла часть владений его кузена Алана ла Зуша, 1-го барона ла Зуша из Эшби, умершего в 1314 году и не оставившего сыновей; центром этих владений был манор Эшби-де-ла-Зуш в Лестершире. После этого Уильям принял фамилию ла Зуш.

Во внутриполитической борьбе, развернувшейся в Англии в правление Эдуарда II, Уильям сначала примкнул к оппозиции; он был причастен к убийству королевского фаворита Пирса Гавестона (1312), но получил формальное помилование. В 1313 году он нёс военную службу в Ирландии под началом своего родственника Роджера Мортимера (королевского лейтенанта). Во время Войны Диспенсеров ла Зуш поддержал монарха. В марте 1322 года он сражался при Боробридже, где мятежники были наголову разгромлены. В декабре 1323 года ла Зуша впервые вызвали в парламент как лорда, и это событие считается началом истории баронии Зуш из Мортимера. Когда королева Изабелла Французская и ставший её любовником Роджер Мортимер высадились в Англии и подняли мятеж (1326), Уильям их поддержал: он был в числе баронов, которые в Бристоле провозгласили наследника престола Эдуарда, подконтрольного мятежникам, «хранителем королевства». Ла Зуш участвовал в преследовании короля и его фаворита Хью ле Диспенсера в Уэльсе (ноябрь 1326), позже руководил осадой замка Кайрфилли, где засели последние сторонники Диспенсера. После взятия крепости он получил должность хранителя Гламоргана, которую, правда, в июне 1327 года был вынужден уступить Мортимеру. Годом позже королева назначила барона хранителем лесов к югу от Трента и констеблем Лондонского Тауэра (до 1329).

Чтобы расширить своё влияние, ла Зуш в январе 1329 года похитил из замка Хэнли в Вустершире Элинор де Клер — вдову Хью ле Диспенсера, наследницу обширных земель в Уэльсе и Валлийской марке. Он женился на похищенной и от её имени предъявил претензии на Гламорган. Однако брак был заключён без королевского разрешения, и поэтому супругов оштрафовали на громадную сумму — 50 тысяч фунтов. В 1330 году ла Зуша обвинили в причастности к заговору Эдмунда Вудстока, графа Кентского, считавшего, что Эдуард II ещё жив, и планировавшего вернуть его на престол. Графа казнили, но для Уильяма это осталось без последствий. Вскоре Эдуард III сверг Мортимера, взял власть в свои руки и передал Гламорган Уильяму и его жене.

Барон Зуш имел свои интересы в Шотландии: как потомок Алана Фиц-Роланда он претендовал на земли в Галлоуэе и Лотиане, потерянные из-за военных поражений. Уильям участвовал в мирных переговорах с шотландцами в 1327 году в Йорке и в 1328 году в Эдинбурге. В результате мир был заключён, но свои владения ла Зуш не получил. Позже он, по-видимому, уступил права на эти земли Ральфу Стаффорду, 2-му барону Стаффорду.

Уильям ла Зуш умер 28 февраля 1337 года и был похоронен в аббатстве Тьюксбери в Глостершире.

Семья 
До 25 февраля 1316/17 года ла Зуш женился на Элис де Тосни, дочери Ральфа VII де Тосни и Мэри, вдове сэра Томаса Лейбёрна и Ги де Бошана, 10-го графа Уорика. В этом браке родились дочь Джойс (умерла после 1372), жена Джона Ботетура, 2-го барона Ботетура, и сын Алан (1317—1346), ставший после смерти отца вторым бароном Зушем из Мортимера.

Элис умерла 8 января 1324/25 года. В январе 1329 года Уильям женился на Элинор де Клер, дочери Гилберта де Клера, 7-го графа Глостера, и Джоанны Акрской, внучке короля Эдуарда I, вдове Хью ле Диспенсера Младшего и одной из трёх наследниц обширных владений Клеров. При этом он столкнулся с конкурентом — сэром Джоном Греем из Ротерфилда. Последний заявил, что на момент похищения Элинор уже была его законной супругой. Специальная комиссия провела расследование и в феврале 1330 года постановила, что ла Зуш и Элинор находятся в законном браке. Грей с этим не смирился, началась ожесточённая вражда, так что в 1331 году парламент приказал двум баронам соблюдать мир. В январе 1332 года Ла Зуш и Грей в очередной раз поссорились в присутствии короля и его совета, причём сэр Джон даже замахнулся на Уильяма кинжалом. Обоих арестовали и отправили в тюрьму. Ла Зуша вскоре отпустили, папа римский Иоанн XXII назначил епископа Ковентри и Личфилда судьёй в этой распре, а тот в 1333 году принял окончательное решение, признав брак Ла Зуша и Элинор законным.

Вторая жена ненадолго пережила Уильяма. Она умерла 30 июня 1337 года.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Зуш
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Фолкерке (1298)
Участники битвы при Боробридже